Lilli kan syfta på:

Lilli (namn) – ett namn

Geografi

Estland 

 Lilli, Harjumaa, en by i Anija kommun i landskapet Harjumaa, 
 Lilli, Viljandimaa, en by i Karksi kommun i landskapet Viljandimaa, 

Robotskapade Estlandförgreningar